La VTB United League 2014-2015, è stata la 7ª edizione della VTB United League. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi del CSKA Mosca sui conterranei del Chimki.

Andrej Voroncevič, del CSKA Mosca, venne nominato MVP della finale.

Dopo il ritiro della partecipazione di cinque squadre lituane e delle squadre ucraine, il numero delle formazioni partecipanti venne ridotto a 16, con un nuovo formato di un unico girone all'italiana.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Play-Off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
 MVP regular season:  Nando de Colo,  CSKA Mosca
 MVP Finals:  Andrej Voroncevič,  CSKA Mosca 
 Allenatore dell'anno:  Dīmītrīs Itoudīs,  CSKA Mosca
 Sesto uomo dell'anno:  Petteri Koponen,  Chimki
 Difensore dell'anno:  Andrej Voroncevič,  CSKA Mosca
 Miglior giovane:  Jānis Timma,  VEF Rīga
 VTB United League Top Czech player:  Jiří Welsch,  ČEZ Nymburk
 VTB United League Top Finnish player:  Petteri Koponen,  Chimki
 VTB United League Top Estonian player:  Rain Veideman,  Kalev/Cramo
 VTB United League Top Kazakh player:  Anatoly Bose,  Astana
 VTB United League Top Belarusian player:  Arcëm Parachoŭski,  Nižnij Novgorod
 VTB United League Top Latvian player:  Jānis Timma,  VEF Rīga
 VTB United League Top Russian player:  Andrej Voroncevič,  CSKA Mosca

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2014-2015
 Eurocup 2014-2015
 EuroChallenge 2014-2015
 Lega Adriatica 2014-2015
 Lega Baltica 2014-2015
 Balkan International Basketball League 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
VTB United League